Elbepark, Elbe Park oder Elbe-Park steht für:

 Elbepark Dresden, ein Einkaufszentrum in Dresden, Sachsen
 Elbepark (Hohe Börde), ein Einkaufszentrum in Hermsdorf (Hohe Börde), Sachsen-Anhalt